

Cinema 
 Stay with Me - film del 2005 diretto da Jason Hooper
 Stay with Me - film del 2016 diretto da Rudy Soedjarwo
 Stay with Me - film del 2017 diretto da Ryan Basel, Tyler Clifton, Elise Conklin, Stuart Heinlein, Kim Labick e Michael Pomorski
 Stay with Me - film del 2022 diretto da Marty Lang

Musica 
 Stay with Me – album di Billie Holiday del 1955
 Stay with Me – singolo di Lorraine Ellison del 1966
 Stay with Me – singolo dei Faces del 1971
 Stay with Me – singolo degli Eighth Wonder del 1985
 Stay with Me – album di Regina Belle del 1989
 Stay with Me – singolo degli Erasure del 1995
 Stay with Me – singolo di Ken Hira del 1996
 Stay with Me – singolo dei Liquido del 2002
 Stay with Me – singolo di Alexander Klaws del 2003
 Stay with Me – singolo di Koda Kumi del 2008
 Stay with Me – singolo di Ironik del 2008
 Stay with Me – singolo degli You Me at Six del 2010
 Stay with Me – singolo di Gigi D'Agostino del 2011
 Stay with Me – singolo di Sam Smith del 2014
 Stay with Me – singolo dei Gotthard del 2016
 Stay with Me – singolo di Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey e Pharrell Williams del 2022

Televisione 
 Stay with Me - film per la televisione del 2011 diretto da Tim Southam